Jursch ist der Familienname von:

 Uwe Jursch (* 1963), deutscher Fußballspieler